Орестея — тетралогия Эсхила
 Орестея — опера С. И. Танеева
 Орестея — опера Ф. Вайнгартнера
 Орестея — музыкально-драматическая трилогия Д. Мийо

См. также 
 Орест (значения)